hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) w USA, w stanie Oklahoma